Ажио — излишек сверх номинала при купле-продаже монеты.
 Обмен — («Продаёшь ты? — Нет, меняю. — Что в промен берёшь добра?» Конек-Горбунок).